Feng jsou čínská příjmení
  (k roku 2007 28 nejčastější příjmení v ČLR),
 
 
 
 

Příjmení Feng nosili panovníci čínského státu Severní Jen (409–436), jednoho ze Šestnácti států:
 Feng Pa († 430)
 Feng Chung († 438) – bratr Feng Paa

Další známí nositelé příjmení Feng:
 Feng Jü-siang (1882–1948) – čínský generál, jeden z vojevůdců čínské občanské války
 Feng Kuo-čang (1859–1919) – čínský generál a politik, viceprezident a prezident Čínské republiky
 Feng Meng-lung (1574–1646) – čínský spisovatel, básník a historik mingského období
 Feng Šeng (1330–1395) – čínský generál v říši Ming

Reference

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení